У 2007. години се возила 58. сезона Формуле 1.
Сезона је почела 18. марта, а планирани завршила се 21. октобра након 17. Велике Награде.
За титулу најбољег су се борили возачи 11 тимова.

Титулу најбољег возача је освојио  Кими Рејкенен, а његов тим  Ферари је освојио титулу најбољег конструктора. 
Кими је на крају сезоне био бољи од следеће двојце конкурената -  Фернанда Алонса и  Луиса Хамилтона - за свега један поен (110:109:109 поена).
Титулу је бранио Фернандо Алонсо, а у категорији конструктора  Рено.

Главну реч током целе сезоне су водили возачи Макларен Фернандо Алонсо и Луис Хамилтон и возачи Ферарија Фелипе Маса и Кими Раиконен.
Они су освојили све пол позиције, возили су све најбрже кругове и освојили све велике награде.
Остали возачи су се свега пет пута попели на подијум.

Откриће сезоне је дебитант у Формули 1 Луис Хамилтон.
Двадесетдвогодишњи Енглез је на почетку своје каријере успео да се у првих девет својих трка увек пење на подијум.
То пре њега није успео ниједан дебитант.
Запажене успехе су постигли и остали дебитанти у овој сезони.

Ова сезона је специфична и по томе што су трку пре краја сезоне чак три возача (Хамилтон, Алонсо, Раиконен) имала шансе да освоје титулу.
Такво нешто се није десило више од две деценије.

Током сезоне 2007. се одиграла шпијунска афера у којој је Макларен оптужен да је поседовао техничке планове Ферарија.
Због тога је Макларен кажњен одузимањем свих поена у категорији конструктора, унапред одузимањем свих поена и у сезони 2008. и са 100 милиона долара.

Такође, прича која се провлачила током целе сезоне су биле оптужбе Фернанда Алонса на рачун свог тима. 
Алонсо их је оптуживао да су намерно фаворизовали Хамилтона (који је званично други возач тима) бољим припремањем болида за трку, бољом тактиком са гумама, доливањем и почетном количином горива и другим стварима.
Макларен је на те оптужбе одговарао да оба возача имају равноправан третман.

Следећа сезона Формула 1 (сезона 2008), почиње 16. марта 2008. године.

Тимови и возачи

Измене возача 
 На Великој награди Сједињених Држава Себастијан Фетел резервни возач у БМВ Зауберу је возио уместо Роберта Кубице, који је на претходној трци доживео удес
 На Великој награди Европе Маркус Винкелхок је возио за Спајкер Ф1 уместо Кристијана Алберса. Већ од следеће трке је и он замењен са Саконом Јамамотом
 Од Велике награде Мађарске Себастијан Фетел вози за тим Скудера Торо Росо уместо Скота Спида
 На последњој трци у сезони ВН Бразила за Вилијамс је возио Казуки Накађима уместо Александера Вурца

Тест возачи

Распоред трка

Резултати и поредак

Победници трка

Пласман возача 

Н - није завршио трку, * - завршио више од 90% трке, Д - дисквалификован, П - повређен

Пласман конструктора 
  Ферари, 204 поена
  БМВ Заубер, 101 поен
  Рено, 51 поен
  Вилијамс Тојота, 33 поена
  Ред бул рејсинг, 24 поена
  Тојота Ф1, 13 поена
  Торо Росо, 8 поена
  Хонда Ф1, 6 поена
  Супер Агури Ф1, 4 поена
  Спајкер, 1 поен
  Макларен Мерцедес, ---

Напомена: Макларен Мерцедесу су одлуком ФИА поводом шпијунске афере одузети сви поени из овогодишњег такмичења.
Иначе би имали 218 поена и освојили би конструкторску титулу за сезону 2007.
Кажњени су такође и са 100 милиона долара, а неће учествовати ни идуће године у такмичењу конструктора.
Њихови возачи су задржали своје поене.

Спољашње везе 

 Водич кроз сезону 2007. на сајту ФИА
 Сезона 2007. -{@formula1.com}-

2007
Спорт у 2007.